skrętka – rodzaj kabla
 skrętka a. skrętek – typ kwiatostanu
 skrętka – skorupa ślimaka bez skrętu ostatniego, tj. od szczytu do skrętu przedostatniego włącznie
 skrętka – jedna z części, z których skręcona jest lina
skrętka –  w numizmatyce polskiej, potoczne określenie odnoszące się do monety, w której wzajemna orientacja rysunków rewersu i awersu nie wynosi 0 lub 180 stopni.